Silencer har flere betydninger:

 Silencer (power metal-band) – et amerikansk power/thrash/dødsmetalband.
 Silencer (black metal-band) – et svensk black metal-band.